«Императрица Анна» — линейный корабль 1 ранга постройки 1737 года.

История строительства 

Заложен  года как флагманский корабль Балтийского флота. Строительство вёл корабельный мастер Ричард Броун.

Конструкция 
3-мачтовый 3-х дечный парусный линейный корабль. Нёс от 110 до 130 орудий на 3 деках, квартердеке и форкастеле. Первый русский 110-пушечный корабль.

Боевая служба 
В 1739 и 1740 годах в составе эскадр находился в практических плаваниях в Финском заливе.

В июле—августе 1744 года выходил на Кронштадтский рейд.

 года во главе эскадры под флагом вице-адмирала З. Д. Мишукова пришёл в Ревель из Кронштадта. С  () и  участвовал в показательных учениях у Ревеля.  вернулся в Кронштадт.

Командиры 
Командирами корабля «Императрица Анна» в разное время служили:
 Джон Паддон (1739—1740 годы);
 Джеймс Кеннеди (1744 и 1746 годы).

Литература

См. также 
 Список парусных линейных кораблей Российского Императорского флота

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи